Microhimatium är ett släkte av skalbaggar. Microhimatium ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Microhimatium